38-й чемпионат Европы по баскетболу проходил с 4 по 22 сентября 2013 года в четырёх городах Словении на пяти аренах. В финальной стадии чемпионата принимали участие 24 национальные сборные, разделённые на 4 группы.

Выбор места проведения 
Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Германия, Италия и Словения выразили желание провести у себя Евробаскет 2013. Они должны были подать заявки до 31 августа 2010 года. 5 сентября 2010 года было объявлено, что только две страны могли бы принять турнир — это Словения и Италия. 15 октября Италия вышла из борьбы за Евробаскет, и Словения получила турнир автоматически. Решение по кандидатуре было официально озвучено 5 декабря 2010 года на встрече ФИБА-Европы в Мюнхене (Германия).

Формат 
На первом этапе каждая команда должна сыграть со всеми сборными своей группы в один круг, т.е. каждая команда играет пять матчей. Из каждой группы, 3 лучшие команды выходят во второй этап, а 3 худшие - покидают чемпионат.

Во второй этап проходят 12 сборных и формируются две новые группы: по 3 лучшие команды из групп А и B будут объединены в группе E; по 3 лучшие команды из групп С и D будут объединены в группе F. В двух новых группах второго этапа играют только те команды, которые еще не играли друг с другом в предварительном раунде. Результаты матчей первой стадии учитываются на втором этапе. Таким образом каждая команда играет по 3 матча.

После второго этапа 4 лучшие команды каждой из двух групп выходят в финальный раунд (8 команд в общей сложности) в то время как 2 худшие команды покидают чемпионат (4 команды в общей сложности). Финальный раунд разыгрывается по олимпийской системе начиная с четвертьфинала. Финальный матч пройдет 22 сентября в столице Словении Любляне на Арена Стожице.

Официальный талисман 
Официальным талисманом Евробаскета-2013 являлся Липко (). Название происходит от слова липа и уменьшительного "ко".

Арены 
24 марта 2011 года было объявлено о том, что предварительный раунд Евробаскета пройдет в городах Ново-Место, Есенице, Копер, Птуй, а заключительный раунд — в столице Словении Любляне на Арена Стожице. 18 июня 2012 года было объявлено, что в Птуе не пройдет турнир. 2 июля 2012 года стало известно, что в Ново-Место не пройдет Евробаскет 2013. 28 августа 2012 года было сообщено, что игры пройдут вместо отказавшихся городов в Любляне (Tivoli Hall) и Целе (Zlatorog Arena).

Квалификация 

Участники Олимпийских игр и Олимпийского квалификационного турнира прямо квалифицировались в финальный раунд Евробаскета 2013: Франция, Великобритания, Греция, Литва, Македония, Россия, Испания и Словения.

В квалификационном раунде участвовала 31 команда, разделённая на пять групп из 5 сборных и 1 группу из 6 команд. Они провели по два матча между собой: дома и на выезде. Сборные, занявшие первые и вторые места, квалифицировались в финальный раунд. Также допускаются к участию в Евробаскете 2013 4 лучшие сборные из числа команд, занявших 3-е место.

Составы

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Составы сборных — призёров чемпионата

MVP чемпионата — самый ценный игрок 
Самым полезным игроком континентального первенства признан защитник сборной Франции Тони Паркер

Символическая сборная турнира 
 РЗ  Тони Паркер
 АЗ  Горан Драгич
 ЛФ  Боян Богданович
 ТФ  Линас Клейза
 Ц  Марк Газоль

Статистические лидеры 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
2013 год в баскетболе
Сентябрь 2013 года
Чемпионаты Европы в Словении
Спорт в Словении в 2013 году
Соревнования по баскетболу в Словении